

Caratteristiche tecniche
Gioca come ala destra.

Palmarès

Competizioni nazionali 
 
Vitoria Guimaraes: 2012-2013

Collegamenti esterni